Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Jabali che ha battuto in finale Juan Antonio Pino Pérez 6-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (quarti di finale)
 Luis Morejon (semifinali)
 Yahiya Doumbia (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)

 Bryan Shelton (secondo turno)
 Franco Squillari (primo turno)
 Daniele Musa (secondo turno)
 Tamer El Sawy (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1996